Karhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhisaari (ö i Saarijärvi, Saarijärvisjö), 
 Karhisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Karhisaari (ö i Karstula), 

Robotskapade Finlandförgreningar